Попере́чный — фамилия и топоним:

Носители фамилии 
 Поперечный, Анатолий Григорьевич (1934—2014) — советский и российский поэт
 Поперечный, Владислав Владиславович (род. 1979) — российский хоккеист
 Поперечный, Данила Алексеевич (род. 1994) — российский видеоблогер, стендап-комик

Населённые пункты 
 Поперечный — хутор, Котельниковский район, Волгоградская область
 Поперечный — хутор, Перелюбский район, Саратовская область
 Поперечный — посёлок, Серовский городской округ, Свердловская область
 Поперечный — посёлок, Туркменский район, Ставропольский край

Гидронимы 
 Поперечный (приток Малого Асесъёгана) — река, Ханты-Мансийский АО
 Поперечный (приток Щапины) — ручей, Камчатка

См. также 
 Поперечный Зерентуй — село, Нерчинско-Заводский район, Забайкальский край
 Поперечный проезд — название улиц
 Поперечный просек — просека, Восточный административный округ, город Москва